Le Billabong Pro Tahiti s'est déroulé du 8 au  à Teahupoo en Polynésie française.

Participants 
 TOP 45 :
 Damien Hobgood , blessé, est remplacé par Nic Muscroft  (remplaçant officiel)
 Wild Card (3)
 Bruno Santos , Manoa Drollet  et Jamie O'Brien

Résultats

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Liens externes 
 Site officiel de la compétition.

2008
ASP World Tour 2008
2008 en Océanie
Mai 2008 en France